Именные поезда Петербургского метрополитена — составы, имевшие собственное имя, присвоенное в честь каких-либо людей, событий, в рамках тематических акций и т. п. Как правило, такие составы имели какие-либо отличительные особенности. Спектр таких особенностей мог быть широким: от простых табличек на головных вагонах или внутри их до полностью оригинального оформления всех вагонов или даже конструктивных отличий вагонов состава от обычных вагонов того же типа.

Прекратившие существование

«Пионерский» поезд 
Инициаторами создания пионерского поезда из вагонов, построенных из собранного пионерами города металлолома, стали комсомольцы Ленинградского метрополитена.

Эксплуатировался на Кировско-Выборгской линии в 1984 году. Поезд водила локомотивная бригада старшего машиниста А. П. Данилова, являющаяся одной из лучших в метрополитене. В качестве подвижного состава поезда были использованы вагоны типа 81-717/714.

На торцевых дверях головных вагонов висели вывески:Комсомольско-молодёжная бригада имени XIX съезда ВЛКСМ 60 ПОЕЗД ПИОНЕРСКИЙВнутри отличался только наличием под заводской табличкой второй, на которой присутствовала надпись красным шрифтом:Вагон сделан из металлолома, собранного пионерами Ленинграда и Ленинградской областиВ настоящее время вагоны, работавшие в составе поезда, эксплуатируются в электродепо "Выборгское"

«50 лет метрополитену» 

Появление состава было приурочено к празднованию пятидесятой годовщины открытия Ленинградского метрополитена. Обкатка поезда происходила в конце октября 2005 года, ходил по 1 линии с 2 ноября 2005 по 2006 год.

В качестве подвижного состава поезда (два головных вагона, шесть промежуточных, один запасной) были использованы вагоны типа Ема (головные) — резерв из депо «Невское», типа Е и Ем (промежуточные) — резерв из депо «Северное». Номера вагонов: 3935—3433—3733—3756—3430—3425—3735—3936.

Концепцию оформления «ретро-поезда» разработало Агентство маркетинговых коммуникаций Red Line Media. Снаружи состав был окрашен по «старой» схеме окраски: верхняя часть вагона салатового цвета, нижняя — голубого, посередине — прямая полоса темно-синего цвета.

Внутреннее оформление представляло собой попытку передать атмосферу события пятидесятилетней давности. Внутри «ретро-состава» отсутствовала ставшая уже привычной реклама. На освободившихся площадях были размещены статьи газет пятидесятилетней давности, посвященные открытию первых станций, фотохроника начального периода работы метро, схемы самой первой линии, поздравительные плакаты.

В 2006 году вся праздничная информация из вагонов была убрана, а сами они были перекрашены в стандартную окраску.

«Воспоминание» 
Начал курсировать в честь шестидесятилетнего юбилея Петербургского метрополите по 1 линии с 15 октября 2015 года. Снаружи поезд был обклеен старыми фотографиями метрополитена, курсировал ежедневно по маршруту 101 и имел собственное расписание. Поезд ходил до 15 декабря 2015 года.

Составность: 6607-6933-6935-6937-6938-6939-6940-6608

«Красная стрела» 
Появление состава было посвящено 85-летию одноимённого железнодорожного экспресса. Аналог московской "Красной стрелы". Курсировал по Кировско-Выборгской линии с 6 июля по декабрь 2016 года. Торжественное прибытие поезда из депо на станцию «Площадь Восстания» состоялось в 10:00. Запуск состава — совместный проект ГУП «Петербургский метрополитен» и ОАО «Российские железные дороги».

Был оформлен в классических тонах первого фирменного поезда — вагоны красного цвета с жёлтой полосой, проходящей по нижней части периметра состава. На бортах кабин головных вагонов был размещён малый герб Санкт-Петербурга. На борту каждогого вагона жёлтая надпись с названием поезда:КРАСНАЯ СТРЕЛА

В отличие от аналогичного московского поезда, внутреннее оформление было более скромным: только 2—3 плаката с информацией о поезде «Красная стрела», при этом даже сохранена реклама.

Состав состоял из восьми вагонов Ем. Составность: 6622—6307—6308—6309—6310—6311—6312—6621.

«Литературный поезд» 
Курсировал по 1 линии с 28 декабря 2016 года до октября 2018 года. Состоял из вагонов 81-722.1/723.1/724.1 в красном исполнении. Посвящён творчеству русских писателей и поэтов (Пушкин, Маяковский, Горький, Чернышевский, Достоевский и русские поэты Серебряного века).

Составность: 22025—23027—24025—23028-23029—24026—23030—22026.

«Дворцы Петербурга» 
Курсировал по 3 линии с 12 ноября 2015 года по январь 2019 года. Состоял из вагонов 81-722/723/724 «Юбилейный». Посвящён дворцам Санкт-Петербурга.

Составность: 22003-23003-24003-24004-23004-22004

«Мобильная библиотека» 
Курсировал по 1 линии с апреля по октябрь 2016 года (с апреля 2017 на 4 линии). Состоит из вагонов Ем (в 2017 году из вагонов серии 81-717/714). Аналог московской «Читающей Москвы» в Санкт-Петербурге, но с QR-кодами книг, через которые можно скачать любимые книги.

Составность на 2016 год: 6607-6933-6935-6937-6938-6939-6940-6608

Составность на 2017 год: 8741-8192-8193-8191-8190-8742

Составность на 2018 год: 8470-7439-7436-7427-7428-8469

Действующие

Ретро-поезд 
Начал курсировать в честь шестидесятилетнего юбилея Петербургского метрополитена по 1 линии с 15 ноября 2015 года. Ходил по укороченному маршруту «Автово» — «Площадь Восстания» в праздничные дни. Ныне ходит по также укороченному маршруту «Автово» — «Площадь Ленина», однако в обычные дни используется как хозяйственный для перевозки различных грузов из депо в депо. Снаружи оригинальная окраска, внутри оригинальные надписи «Не прислоняться» на дверях. Состоит из 4 вагонов, из них 1 головной вагон Ема, 1 головной Емх и 2 промежуточных Е. Составность: 3935—3369—3427—3934.

Эпохи метро 
Начал курсировать в честь 65-летнего юбилея по Невско-Василеостровской линии с 15 ноября 2020 года. Тематическое оформление присутствует только изнутри. Состоит из шести вагонов 81-722.3, 81-723.3 и 81-724.3.

См. также 
 Именные поезда Московского метрополитена
 Именные поезда Нижегородского метрополитена

Примечания 

История метрополитена
Подвижной состав Петербургского метрополитена
Электропоезда метрополитена